Іванов Іван Олексійович (1906—1948) — радянський дипломат.
 Іванов Іван Олексійович (1989) — український тріатлоніст.